Hlohovec est un toponyme qui peut désigner en

Hlohovec, une ville, chef-lieu du district de Hlohovec, dans la région de Trnava.

Hlohovec, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud.